Юховичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Юховичи — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Юховичи — деревня в Молодечненском районе Минской области.